Британнік (Британік) — багатозначний термін; слово, яке походить від латинського «Britannia» — назви провінції Британія.

 Британнік — син римського імператора Клавдія, спадкоємець престолу з 43 до 50 року.
 Британнік — трагедія французького драматурга Жана Расіна.
 Британнік — госпітальне британське судно класу «Олімпік».
 Британнік — британський трансатлантичний лайнер, створений 1929 року.
 Британнік — британський трансатлантичний лайнер, створений 1874 року.